9-й чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет прошёл с 24 мая по 5 июня 2010 года в Македонии. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1991 года. Победу во второй раз одержала сборная Франции.

Квалификация

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт

2010 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы в Северной Македонии
Спорт в Македонии в 2010 году
Май 2010 года
Июнь 2010 года
Футбол
Международные соревнования по футболу в Северной Македонии